Il doppio  dell'Internazionali Femminili di Palermo 2010 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2010.

Nuria Llagostera Vives e María José Martínez Sánchez erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Alberta Brianti e Sara Errani hanno battuto in finale Jill Craybas e Julia Görges 6–4, 6–1.

Teste di serie

  Natalie Grandin /  Vladimíra Uhlířová (primo turno)
  Akgul Amanmuradova /  Ioana Raluca Olaru (primo turno)

  Arantxa Parra Santonja /  Renata Voráčová (quarti di finale)
  Marija Korytceva /  Dar'ja Kustova (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Internazionali Femminili di Palermo 2010